Жан Грюмелло́н (; 1 июня 1923, Сен-Серван — 30 декабря 1991, Сен-Мало) — французский футболист, нападающий. Наиболее известен как игрок французского клуба «Ренн».

Клубная карьера

Выступления за сборную

Достижения 
 Чемпион Второго дивизиона Франции: 1955/56
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Франции: 1950
 Лучший бомбардир в истории «Ренна»: 154 гола
 Лучший бомбардир «Ренна» в чемпионате Франции: 107 голов

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Footballdatabase.eu 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Ренн»